Admeto — rei de Feras
 — reinou até 395 a.C.
 — general morto no cerco a Tiro (332 a.C.)
Admeto (poeta) — que viveu no início do século II
Admeto, um troiano morto por Filoctetes

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história